

Osoby noszące nazwisko Pollo 

 Agnieszka Pollo – polska astrofizyczka
 Iwo Pollo – polski inżynier chemik

Strony ujednoznaczniające